Oldebroek (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Oldebroek (plaats), een plaats in deze gemeente